

Toponymes 
Nuaillé est le nom de plusieurs communes françaises:
 Nuaillé dans le département de Maine-et-Loire et la région Pays de la Loire.
 Nuaillé-d'Aunis dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Nuaillé-sur-Boutonne dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine.